Con il termine bacchetta si indica in generale un bastoncino diritto, rigido e piuttosto sottile, fatto di legno o di altro materiale.

 Bacchetta magica – usata dalle fate, dai maghi e dai prestigiatori
 Bacchetta da rabdomante – con cui i rabdomanti cercano acqua, metalli e altro nel sottosuolo
 Bacchetta del direttore d'orchestra – con cui molti direttori dirigono
 Bacchette – sottili mazze, con la punta ingrossata e arrotondata, usate per suonare vari strumenti a percussione
 Bacchette per il cibo – sottili bastoncini, di legno o altro materiale, adoperati come posate per il cibo in vari paesi dell'Asia
 Bacchette – altro nome per il seme dei bastoni, tra gli arcani minori dei tarocchi

Persone
Angelo Bacchetta, pittore italiano
Bruno Bacchetta, calciatore italiano